La competició és una interacció biològica entre organismes o espècies, en la qual l'aptitud biològica d'un s'abaixa per la presència d'un altre. Es requereix el subministrament limitat d'almenys un recurs biològic (com l'aliment, l'aigua o el territori) usat pels dos. La competició entre i dins les espècies és un tema important en ecologia, especialment en l'ecologia de la comunitat i és un dels factors que afecten l'estructura de la comunitat ecològica. La competició intraespecífica és dins la mateixa espècie i la interespecífica és la d'entre espècies diferents. La competició no sempre és senzilla i pot ocórrer de forma directa i indirecta.

D'acord amb el principi d'exclusió competitiva, les espècies que perden a la competició pels recursos poden adaptar-se o morir. D'acord amb teoria de l'evolució, aquesta competència dins i entre les espècies pels recursos té un paper fonamental en la selecció natural, però, la competència pot tenir un paper menys important que l'expansió dels grups més grans, com les famílies.

Tipus de competició 

Per mecanisme que poden ser directes o indirectes i aplicats a la competició intraespecífica i interespecífica.

Vegeu també 
 Violència, jerarquia, pau
 Cooperació, col·laboració, simbiosi

Referències 

Biologia